Bảo Đại (1913–1997), keizer van Vietnam
 Bảo Đài, plaats in Vietnam